vargem-grandense – abitanti di Vargem Grande Paulista
vargem-grandense – abitanti di Vargem Grande do Sul
vargem-grandense – abitanti di Vargem Grande